Bruno-Philibert Audier-Massillon ;
 Laurent Lemotheux-d'Audier ;
 Gaston Audier, coureur cycliste français ;
 Raoul Audier (1878-1943), directeur de théâtre français ;
 Serge Audier, philosophe français.